Bêche, outil de jardinage
 Fourche bêche, outil similaire
 Bêche, élément de construction
 Bêche, village de la commune belge de Vielsalm

Voir aussi